Тумул — село на севере Мегино-Кангаласского улуса Якутии, Республика Саха. Население на 1 января 2001 года — 700 человек. Расположен в долине Тюнгэ поблизости от села Тюнгюлю. Много озёр.

В поселке проходят улицы: Доллунская, Максимова, Механизаторская, Нагорная, Октябрьская, Птицына, Рабочая, Титова, Трудовая, Десяткина.

В поселке расположен СХПК «Тумул», основная деятельность которого — молочное скотоводство и мясное табунное коневодство. Из общественных заведений в селе располагаются Дом культуры, средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического труда Десяткина Тараса Гавриловича и здравоохранительные учреждения. 21 октября 2008 года в селе была заложена первая свая каменного детского сада.

С 2001 года в селе проводится шахматный турнир памяти Анастасии Егоровны Максимовой.

Летом + 21, Зимой −41. Дождливый сезон бывает в августе. Самый жаркий месяц в Тумул — июль, а самый холодные месяцы — октябрь, ноябрь, январь. Много озёр, реки, аласы, леса Хара тыалар.

Сначала село входило в состав Тюнгюлюнского наслега с центром в селе Тюнгюлю, расположенном в 1 км от Тумула. В 2001 году село было выделено в самостоятельный Доллунский наслег.

Вблизи села проходит Федеральная автомобильная дорога Р504 «Колыма» (Нижний Бестях — Магадан). Село стояло на 54-м км от Нижнего Бестяха.

Население

Примечания

Ссылки 
 Тумул на wikimapia

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса